Wilhelm von Limburg-Broich ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm I. von Limburg-Broich (1385–1459), Graf von Limburg, Herr zu Broich
 Wilhelm II. von Limburg-Broich (um 1425–1473), Graf von Limburg, Herr zu Broich